Le Monde à l'envers est un essai de Frédérick Tristan, paru en 1980 étudiant les aspects sur la littérature, la peinture et le folklore. Ce livre est complémentaire aux romans de l'auteur tels que Dieu, l'univers et madame Berthe et Dernières nouvelles de l'au-delà.

Critique 
L'ouvrage du professeur Jean Hani intitulé « Le monde à l'envers : essais critiques sur la civilisation moderne », paru en 2001, est une analyse critique des fondements de la mentalité moderne et de ses erreurs essentielles.
 

Le Professeur Jean Hani fut à la fois spécialiste du symbolisme sacré,  des arts et métiers médiévaux, de l'herméneutique chrétienne, et un helléniste auprès de l'Université d'Amiens. 

Essai français paru en 1980
Histoire de l'art